Cociu se poate referi la:

 Cociu, Bacău
 Cociu, Bistrița-Năsăud